Název Labrador (u psího plemene psáno labrador) se užívá ve více významech:

 Labrador – poloostrov na severovýchodě Kanady
 Labrador (oblast) – oblast na východě stejnojmenného poloostrova
 labrador – zkrácený název plemene psa labradorský retrívr

Podobné názvy 
 Labradorit (minerál)
 Lavrador (portugalské příjmení)